Дети может означать:
 Дети — человек в период детства (мн. ч.).
 «Дети» — новелла по мотивам одноимённой пьесы М. Горького в киноальманахе 1970 года («Мосфильм», реж. Оскар Никич и Александр Кузнецов).
 «Дети» — кинофильм (США, 1980).
 «Дети» — ленинградская рок-группа.
 «Дети» — десятый эпизод четвёртого сезона американского телесериала «Игра престолов».

См. также 

 Дети-404
 
 Дети боярские
 Дети Геббельсов
 Дети гор
 Дети Декабря
 Дети Дюны
 Дети индиго
 Дети Луны
 Дети минут
 Дети Ра
 Дети фестиваля
 
 Детина
 
 
 Детти